Bryan Albert Campbell (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Au niveau junior, il aida les Red Wings de Hamilton à remporter la Coupe Memorial en 1962. Il devint professionnel la saison suivante. Il faudra attendre la saison 1967-1968 pour le voir jouer ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Kings de Los Angeles.

Il partagea les deux saisons suivantes entre les Kings et leur club-école de la Ligue américaine de hockey. Il passa aux mains des Black Hawks de Chicago où il termina sa carrière dans la LNH après trois saisons à Chicago. Il accepta par la suite de se joindre aux Blazers de Philadelphie de l'Association mondiale de hockey. Dans cette ligue, il connut un regain offensif jusqu'à sa retraite définitive du hockey au terme de la saison 1977-1978.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1961-1962 ||Red Wings de Hamilton ||OHA Jr. ||23 ||5 ||3 ||8 ||0 ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1962||Red Wings de Hamilton ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|1962-1963 ||Red Wings de Hamilton ||OHA Jr. ||49 ||21 ||40 ||61 ||19 ||5 ||2 ||2 ||4 ||2
|- 
|1963-1964 ||Red Wings de Hamilton ||OHA Jr. ||39 ||13 ||25 ||38 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1963-1964 ||Oil Kings d'Edmonton ||CAHL ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||2 ||0 ||2 ||0
|- 
|1964||Oil Kings d'Edmonton ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||9 ||8 ||17 ||2
|-
|1963-1964 ||Wings de Cincinnati ||CPHL ||5 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1964-1965 ||Wings de Memphis ||CPHL ||69 ||23 ||39 ||62 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 ||Wings de Memphis ||CPHL ||56 ||24 ||31 ||55 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1966-1967 ||Knights d'Omaha ||CPHL ||65 ||26 ||42 ||68 ||46 ||12 ||1 ||9 ||10 ||4
|-
|1967-1968 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||44 ||6 ||15 ||21 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1968-1969 ||Kings de Springfield ||LAH ||53 ||27 ||28 ||55 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||18 ||2 ||1 ||3 ||4 ||6 ||2 ||1 ||3 ||0
|- 
|1969-1970 ||Kings de Springfield ||LAH ||15 ||7 ||14 ||21 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||31 ||4 ||4 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1969-1970||Black Hawks de Chicago ||LNH ||14 ||1 ||1 ||2 ||2 ||8 ||1 ||2 ||3 ||0
|- 
|1970-1971 ||Black Hawks de Chicago ||LNH ||78 ||17 ||37 ||54 ||26 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1971-1972 ||Black Hawks de Chicago ||LNH ||75 ||5 ||13 ||18 ||22 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1972-1973 ||Blazers de Philadelphie ||AMH ||75 ||25 ||48 ||73 ||85 ||3 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|1973-1974 ||Blazers de Vancouver ||AMH ||76 ||27 ||62 ||89 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1974-1975 ||Blazers de Vancouver ||AMH ||78 ||29 ||34 ||63 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 ||Stingers de Cincinnati ||AMH ||77 ||22 ||50 ||72 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1976-1977 ||Racers d'Indianapolis ||AMH ||8 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1976-1977||Oilers d'Edmonton ||AMH ||66 ||12 ||42 ||54 ||18 ||5 ||3 ||1 ||4 ||0
|-
|1977-1978 ||Oilers d'Edmonton ||AMH ||53 ||7 ||13 ||20 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

| 433 || 123 || 253 || 376 || 219 || 8 || 3 || 2 || 5 || 8

| 260 || 35 || 71 || 106 || 74 || 22 || 3 || 4 || 7 || 2

Trophées et honneurs personnels
1962 : remporte la Coupe Memorial avec les Red Wings de Hamilton

Références 

Naissance en mai 1944
Naissance à Grand Sudbury
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blazers de Philadelphie
Joueur des Blazers de Vancouver
Joueur des Stingers de Cincinnati
Joueur des Racers d'Indianapolis
Joueur des Oilers d'Edmonton
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Wings de Cincinnati